Мощанский — русская фамилия.

Известные носители:
 Мощанский, Илья Борисович (род. 1969) — российский военный историк;
 Мощанский, Николай Алексеевич (1904—1972) — ведущий специалист в области технологии бетонов.
 Мощанский, Павел Дмитриевич (1891—1955) — деятель народного образования Тульской области.